Ларошфуко () — термін французького походження. 

 Ла-Рошфуко — французька комуна департаменту Шаранта. 
 Дім де Ларошфуко — французький старовинний дворянський рід з провінції Пуату. 

 Персоналії 
 Франсуа III де Ларошфуко (1521-1572) — французький протестантський воєначальник часів Релігійних воєн. 
 Франсуа VI де Ларошфуко (1613-1680) — французький герцог, письменник, автор творів філософсько-моралістичного характеру. 
 Шарль де Ларошфуко (Charles de La Rochefoucauld; 1520-1583) — французький воєначальник. 
 Франсуа Жозеф де Ларошфуко-Байєр (François Joseph de La Rochefoucauld-Bayers; 1736-1792) — французький депутат Установчих зборів, єпископ Бове (з 1772). 
 Луї Олександр де Ларошфуко (1743-1792) — французький герцог та академік; політичний діяч Революції; жертва вересневих убивств 1792.